Ganryu peut faire référence à :

Ganryu, de son vrai nom Sasaki Kojiro, grand escrimeur nippon.
Ganryu, un personnage de jeu vidéo ;
Ganryu, un jeu vidéo d'arcade.